Nicolai, ou Nicolaï, est un patronyme porté notamment par :
 Alexandre Nicolaï, personnalité politique russe du  ;
 Antoine Chrétien de Nicolaï (1712-1777), maréchal de France ;
 Atzo Nicolaï (1960-2020), homme politique néerlandais ;
 Avignon Nicolaï († 1443), évêque de Senez, de Marseille, d’Huesca (Espagne) et archevêque d’Aix-en-Provence ;
 Aymar Claude de Nicolaï, dernier évêque de Béziers (1771-1790) ;
 Aymar Jean de Nicolaï (1709-1785), magistrat français ;
 Bruno Nicolai (1926 - 1991), compositeur italien de musiques de films ;
 Charles Nicolai (1908-1980), journaliste et auteur américain de roman policier ;
 Ernst Anton Nicolai (1722-1802), médecin et chimiste allemand ;
 Friedrich Nicolai (1733-1811), éditeur et homme de lettres allemand ;
 Jacques Nicolaï (1605-1678), jésuite et peintre belge ;
 Jean Nicolaï (1594-1673), théologien et polémiste catholique français ;
 Joannes Nicolai (vers 1660-1708), professeur allemand d'antiquités à Tubingen ;
 Otto Nicolai (1810-1849), compositeur allemand ;
 Philipp Nicolai (1556-1608), compositeur allemand ;
 Robert Nicolaï, linguiste français ;
 Pierre Thomas Nicolaï (1763-1836), juriste liégeois auteur du code civil néerlandais de 1838.
 Guillaume Nicolaï (1716-1788), littérateur.

Prénom 

 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Nicolai, consulter la liste générée automatiquement.
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Nicolaï, consulter la liste générée automatiquement.

Pseudonyme 
 Nicolaï, pseudonyme de Nicolas Bigo (1955-), peintre français.

Voir aussi 
 Famille de Nicolaï